La Pirámide se puede referir a varios términos

 La pirámide (novela), novela de Ismail Kadare.
 La Pirámide (película), película de terror de 2014.
 La Pirámide (Huechuraba), sector del área nororiente del Gran Santiago, ubicado en torno al cerro La Pirámide. 
 La Pirámide (Chaco), Sector protegido en Argentina.
 Pyramid Arena, pabellón de baloncesto en Memphis, Tennessee.